Undlar steht für:

 Undla (Viru), eine Landgemeinde im ehemaligen Kreis Viru in Estland

Undla ist der Familienname folgender Personen:

 Aino Undla-Põldmäe (1910–1992), estnische Literaturwissenschaftlerin